Fatio ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Morel-Fatio (1850–1924), französischer Romanist und Hispanist
 Edmond Fatio (1871–1959), Schweizer Architekt
 Johannes Fatio (1649–1691), Schweizer Chirurg
 Louise Fatio (1904–1993), Bilderbuchautorin
 Nicolas Fatio de Duillier (1664–1753), Schweizer Mathematiker
 Pierre Fatio (1662–1707), Schweizer Jurist
 Victor Fatio (1838–1906), Schweizer Zoologe